Edgar Rabsch ist der Name folgender Personen:

* Edgar Rabsch (Musikpädagoge) (1892–1964), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Edgar Rabsch (Organist) (1928–1990), deutscher Organist und Komponist